Tackle bezeichnet:
 einen Vorgang im American Football und Flag Football, siehe Tackle (American Football)
 einen ähnlichen Vorgang in den verschiedenen Rugbysportvarianten, siehe Tiefhalten (Rugby)
 Spielerpositionen im American Football, siehe Offensive Line#Tackle und Defensive Line#Defensive Tackle
 die Ausrüstung fürs Angeln

siehe auch Tackling